Синагава:
 Синагава — один из 23 специальных районов Токио.
  — гавань реки Синагава.
  — бывшая провинция Японии.
 Синагава (станция) — первая главная станция к югу от станции Токио.
  — одна из .
 (4002) Синагава — астероид главного пояса, открытый в 1950 году немецким астрономом Карлом Рейнмутом.